Тревес – фамилия. Известные носители:
 Тревес, Фредерик (1925–2012) – британский актёр.
 Тревес, Эмилио (1834-1916) – итальянский издатель и писатель.